Макспарк (до октября 2012 года — Гайдпарк) — российская социальная сеть с собственной блогосферой. Ориентирована на зрелую аудиторию. Предоставляет пользователям, помимо традиционных коммуникационных сервисов, присущих социальным сетям, возможность вести полноценные блоги и сообщества.

В настоящее время сеть насчитывает свыше 3 млн участников.

История 

Проект основан Марком Фединым, ранее создавшим социальный новостной агрегатор Newsland.ru. В октябре 2009 года запущена альфа-версия Гайдпарка. Регистрация пользователей осуществлялась по приглашениям. Открытая регистрация была введена 19 февраля 2010 года, когда была запущена бета-версия Гайдпарка с новым дизайном, интерфейсами и дополнительными возможностями.

24 октября 2012 года проект был переименован в Макспарк. Название «Гайдпарк» сохранено за главной лентой блогов.

2 сентября 2016 года Макспарк стал частью сайта Newsland.

Ключевые особенности

Целевая аудитория 

По возрастным группам:
 16,1 % — 25-34 года
 20,2 % — 35-44
 41,8 % — старше 45 лет

По гендерным группам:
 55,5 % мужчин
 44,5 % женщин

Интересные факты 

 В Гайдпарке впервые завели свои блоги многие известные люди, в частности, писатель Борис Стругацкий, политолог и историк Николай Сванидзе, телеведущий Максим Шевченко, Владимир Шахрин (лидер группы «Чайф»), Олег Митволь, депутат Государственной Думы Олег Лебедев и другие.
 В общем объеме цитирования российскими СМИ сообщений из социальных сетей доля Гайдпарка составляет 57 %.

Примечания

Ссылки 
 Социальная сеть Макспарк
 «Гайдпарк: считанные часы до революции в социальных сетях?», Cyberstyle.ru, 03.02.2010
 «Гайдпарк» — социальная сеть для зрелых людей, Ruformator, 05.10.2010
 Всего за год в социальную сеть «Гайдпарк» вступило более 1,7 миллиона человек, «Вечерняя Москва», 15.03.2011

Рунет
Социальные сети
Сайты, появившиеся в 2009 году